Станция расположена на четырёхпутном участке линии, представлена двумя островными платформами.

Станция обладает мезонином, расположенным над платформами по всей их длине, там находятся турникетные залы. Имеется несколько выходов. Раньше также был выход на 126-ю улицу, но в процессе одной из реконструкций он был закрыт. Станция доступна для инвалидов, была оборудована лифтами. Станция пользуется большим спросом: отсюда следует автобус М60 до аэропорта Ла Гуардия, также неподалёку расположен Театр Аполлона и медицинский колледж.

Следующей станцией для экспрессов в южном направлении является 59th Street — Columbus Circle. Расстояние до неё составляет 5 км. При этом экспрессы проезжают мимо семь локальных станций. Этот перегон лидирует по длине и количеству подряд идущих локальных станций во всей подземке.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 125th Street 
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — B Train
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — D Train
 The Subway Nut — 125th Street Pictures 
 125th Street entrance at southwest corner from Google Maps Street View
 127th Street entrance at southwest corner from Google Maps Street View